Chillida ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Chillida (1924–2002), spanisch baskischer Bildhauer und Zeichner
 Gonzalo Chillida (1926–2008), spanischer Maler und Bildhauer